De finale van de FA Cup van het seizoen 2010/11 werd gehouden op 14 mei 2011. Manchester City nam het op tegen Stoke City. Het duel vond plaats in het Wembley Stadium in Londen. City won met het kleinste verschil na een doelpunt van de Ivoriaan Yaya Touré.

Bij Manchester City speelden Vincent Kompany en de Nederlandse international Nigel de Jong de volledige finale. De Belgische verdediger Dedryck Boyata kwam niet van de bank. Voor Manchester City betekende het de eerste hoofdprijs in 35 jaar. City had de FA Cup in 1969 voor de vierde en laatste keer gewonnen. Het peperdure elftal van coach Roberto Mancini bereikte dit seizoen de finale door onder meer de gehate stadgenoot Manchester United te verslaan.

Het bescheiden Stoke City, de op een na oudste club van Engeland, kwam voor het eerst in de 148-jarige historie uit in de finale van de FA Cup. Omdat City zich al had weten te plaatsen voor de voorronde van de UEFA Champions League, kregen The Potters het ticket voor de UEFA Europa League.

Finale

Wedstrijd 

2011
Manchester City FC
Stoke City FC
FA
Sportevenement in Londen